Aleksy II Komnen (1167-1183) – cesarz bizantyjski 1180-1183
 Aleksy II (1929-2008) – patriarcha Moskwy i Wszechrusi 1990-2008